Министерство высшего образования Малайзии несёт ответственность за определение политики в отношении высшего образования в Малайзии, воспитание молодёжи с высокими моральными ценностями в целях удовлетворения национальных и международных потребностей в плане инноваций и научных достижений.

История 
Функции министерства первоначально находились в компетенции Министерства образования до 27 марта 2004 года и создан в качестве полноценного министерства  во главе с федеральным министром. с 2018 года входит в состав Министерства образования.

Структура 
Департамент высшего образования
Малайзийское квалификационное агентство 
Национальный фонд высшего образования
Национальные университеты

Ссылки 
Официальный сайт

В
Малайзия
Высшее образование по странам